Barsauma steht für:
 Barsauma (Kloster), ein Kloster in der östlichen Türkei

Barsauma (auch: Bar Sauma) ist der Name folgender Personen:
 Barsauma von Samosata († 457), syrischer monophysitischer Mönch
 Barsauma von Nisibis (um 400–495), nestorianischer Kirchenvater 
 Barsauma von Karka de Laden (7. Jh.), Bischof in der Susiana
 Rabban Bar Sauma (ca. 1220–1294), nestorianischer Mönch und Diplomat
 Barsauma der Nackte (ca. 1257–1317), koptischer Asket und Heiliger